Ювілей — урочисто відзначувана річниця якої-небудь події або діяльності певної особи, існування установи, міста.

У мистецтві 

 Ювілей — британський художній фільм 1977 року режисера Дерека Джармена.
 Ювілей (Свято глиняного горщика) — мультфільм грузинського кінорежисера Отара Андронікашвілі.

Ювілеї